Mogoșani se poate referi la:

 Mogoșani, Gorj
 Mogoșani, Dâmbovița
 Comuna Mogoșani, Dâmbovița

Vezi și 
 Mogoș (dezambiguizare)
 Mogoșoaia (dezambiguizare)
 Mogoșești (dezambiguizare)